Pfitzinger ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Pfitzinger (1945–2011), deutscher Übersetzer sowie Autor
 Wilhelm Pfitzinger (Friedrich Wilhelm August Pfitzinger; 1864–≈1926), deutscher Chemiker (Pfitzinger-Reaktion)